Валенти́на Алексе́евна Ивано́ва () — российская легкоатлетка, специалистка по метанию диска. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1994—2002 годах, победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Атланте. Представляла Волгоградскую область и Москву. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Валентина Иванова родилась 1 мая 1963 года.

В 1987 году окончила Волгоградский государственный институт физической культуры по специальности «тренер-преподаватель».

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на взрослом уровне в сезоне 1994 года, когда выиграла зимний чемпионат России по длинным метаниям в Адлере и стала серебряной призёркой на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге, уступив здесь только титулованной Ольге Чернявской. Попав в состав российской национальной сборной, выступила на Играх доброй воли в Санкт-Петербурге, где в метании диска заняла пятое место.

В 1995 году вновь была лучшей на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере, тогда как на летнем чемпионате России в Москве получила бронзу.

В 1996 году была третьей на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Сочи и на летнем чемпионате России в Санкт-Петербурге. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Атланте — с результатом 58,38 метра не смогла преодолеть предварительный квалификационный этап. В концовке сезона за выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

В 1997 году выиграла бронзовые медали на открытом зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Туле.

На чемпионате России 1998 года в Москве с результатом 62,03 метра обошла всех своих соперниц и завоевала золото. На последовавшем чемпионате Европы в Будапеште метнула диск на 59,67 метра и в финал не вышла.

В 2000 году стала бронзовой призёркой на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере.

В 2001 году была лучшей на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере, взяла бронзу на летнем чемпионате России в Туле. Также в этом сезоне на соревнованиях в южноафриканском Питерсбурге установила свой личный рекорд в метании диска — 65,12 метра.

В 2002 году вновь выиграла зимний чемпионат России по длинным метаниям в Адлере, добавила в послужной список бронзовую награду, полученную на летнем чемпионате России в Чебоксарах. Представляла страну на Европейском вызове по зимним метаниям в Пуле, где заняла первое место в личном зачёте и вместе со своими соотечественницами стала победительницей командного зачёта.

Впоследствии оставалась действующей спортсменкой вплоть до 2004 года, хотя в последнее время уже не показывала сколько-нибудь значимых результатов на международной арене.

После завершения спортивной карьеры работала тренером по лёгкой атлетике в Москве.

Примечания 

Метатели диска России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Волгограда
Легкоатлеты Москвы
Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Тренеры России по лёгкой атлетике